

Toponyme 

 Agel, une commune française, située dans le département de l'Hérault et la région Languedoc-Roussillon ;
 château d'Agel, une ancienne place forte défensive des comtes de Toulouse ;
 mont Agel, un sommet surplombant la principauté de Monaco.

Patronyme 

 Henri Agel (1914-2008), professeur de cinéma et critique français, auteur d'un livre sur Greta Garbo publié en 1990.

Sigle 
AGEL peut désigner :
 Association générale des étudiants lillois, l'association générale des étudiants de l'Université de Lille, fondée en 1881 ;
 Association générale des étudiants liégeois, le regroupement des comités de baptême estudiantins de l'Université de Liège et des hautes écoles de la ville de Liège en Belgique ;
 , une entreprise indienne du secteur des énergies renouvelables.